Де́йвид Га́ррик (, 19 февраля 1717, Херефорд, Херефордшир — 20 января 1779, Лондон) — английский актёр, драматург, директор театра Друри-Лейн.

Биография 

Потомок гугенотов (его дед Давид Гарриг бежал из Франции после отмены Нантского эдикта). После его рождения семья переехала в Личфилд, где жила его мать. Его отец, капитан армии,  большую часть детства юного Гаррика был вербовщиком в Гибралтаре.

Учился в Личфилдской грамматической школе у Сэмюэла Джонсона, в 1737 году вместе с наставником переехал в Лондон. Дебютировал на сцене в 1741, исполнив заглавную роль в «Ричарде III» Шекспира. Став в 1747 году директором королевского театра Друри-Лейн, занимал этот пост в течение 30 лет.

В 1750 году была представлена на сцене первая трагедия Уильяма Уайтхеда «Отец-Римлянин» («The Roman Father»), подражание Корнелевскому «Горацию». Провал пьесы биограф Уайтхеда — Пасон — приписывает изменениям, введённым в неё Дэвидом Гарриком для того, чтобы придать больше блеска роли отца Горация; но, по мнению критика З. А. Венгеровой, главный недостаток пьесы в роли сестры Горация, которая не умирает, как у Корнеля, от меча брата, а возвращается, раненая, на сцену и ведет бесконечные разговоры с отцом.

В 1757 году, когда умер поэт-лауреат Колли Сиббер, на его место был назначен Уильям Уайтхед, который написал в этом качестве большое количество од и элегий, из которых многие очень поэтичны. Но бездарность Сиббера сделала звание поэта-лауреата мишенью для насмешек, которых не избег и его преемник. Особенно резко нападал на него известный сатирик Чарльз Черчиль (; 1732—1764). Уайтхед считал лишним отвечать на злые и остроумные выходки своего противника, благодаря этому, Черчиль успел настолько очернить Уайтхеда в глазах современников, что Гаррик согласился играть в новой пьесе поэта—лауреата («Trip to Scotland») лишь с тем условием, чтобы имя автора осталось скрытым. Постановка имела большой успех у критиков и публики, не знавшей, что она аплодирует жертве своего любимого сатирика.

Член Общества дилетантов, созданного с целью изучения античного искусства. В дружеский круг Гаррика входили крупные интеллектуалы эпохи: Эдмунд Бёрк, Оливер Голдсмит, Сэмюэл Джонсон, Дени Дидро, Джошуа Рейнолдс, Джеймс Босуэлл, Жан-Жорж Новерр.

По словам Сэмюэла Джонсона, «профессия сделала Гаррика богатым, он сделал профессию уважаемой в обществе».

Похоронен в , в так называемом Уголке поэтов.

Репертуар 
Он дебютировал как профессиональный актер в летнем туре в Ипсвиче в 1741 году. Он выступал под сценическим псевдонимом Лиддал . Играл в «Алхимике» Бена Джонсона, пьесах собственного сочинения («Ирландская вдова», 1772, и др.), но прославился прежде всего шекспировскими ролями (Гамлет, Макбет и др.), которые исполнял в реалистической манере. Как режиссёр, в 1768 году поставил пьесу Хью Келли «False Delicacy».

Интересные факты 
Гаррик буквально преклонялся перед Шекспиром и воздвиг в его честь храм в Хэмптоне (1756).

Актёр и его жена Ева были среди законодателей мод своего времени. По его имени названо зимнее мужское двубортное пальто свободного покроя с рядом нескольких воротников-пелерин, покрывавших плечи — «каррик».

Примечания

Литература 

 
 Kendall A. David Garrick: A Biography. — New York: St. Martin’s Press, 1985.